Дарьял:
 Дарьяльское ущелье — ущелье реки Терек на границе Грузии и России.
 «Дарьял» — северо-осетинский литературный журнал.
  — литературный альманах 1925 года.
 «Дарьял» — тип радиолокационных станций, входящих в состав российской системы предупреждения о ракетном нападении.
 Дарьял, Александра Васильевна (настоящая фамилия Демидова; ?—1932) — драматическая актриса, играла в театре Корша и театре Соловцова (ныне — Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки).
 Дарьял — горный полигон в Северной Осетии.

См. также 
 «Перец» (до 2002 года — «ДарьялТВ», до 17 октября 2011 года — «ДТВ») — российский федеральный телеканал.